Qeqertarsuaq – miejscowość na zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Qeqertarsuaq – opuszczona osada na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Qeqertarsuaq – wyspa na Grenlandii, znana również pod duńską nazwą Disko
 Qeqertarsuaq – niezamieszkana wyspa w południowo-zachodniej Grenlandii
 Qeqertarsuaq – niezamieszkana wyspa u zachodnich wybrzeży Grenlandii położona na Morzu Baffina
 Qeqertarsuaq Stadion – stadion sportowy w Qeqertarsuaq

Inne podobne nazwy:
 Qeqertat – osada na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Qeqertaq – osada na zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Qaasuitsup
 Qeqertarsuup Tunua – zatoka na Grenlandii, znana również pod duńską nazwą Disko
 Qeqertarsuatsiaat – osada na południowo-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, w gminie Sermersooq